Martyniwske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Martyniwske (Wosnessensk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk
 Martyniwske (Siedlung), Ansiedlung  in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk